

Localidades

Handley (Virgínia Ocidental)

Outros
2718 Handley
Handley Page Aircraft Company

Desambiguação